Чемпионка прошлого года — Анастасия Павлюченкова — защитила свой титул.

Общая информация 
Анастасия Павлюченкова стала первой теннисисткой с 2003 года, смогшей выиграть два австралийских турнира подряд. До неё подобное последний раз удалось Барборе Стрыцовой.

Мэдисон Бренгл стала первой американкой с 1992 года, дошедшей на австралийском турнире до титульного матча. Представительница США последний раз брала титул в 1989 году.

Посев 

  Анастасия Павлюченкова (Титул)
  Чжань Юнжань (Второй раунд)
  Ксения Милевская (Полуфинал)
  Аюми Морита (Второй раунд)
  Тамира Пашек (Третий раунд)
  Ализе Корне (Полуфинал)
  Шэрон Фичмен (Первый раунд)
  Евгения Родина ''(Четвертьфинал)

<ol start="9">
 Джулия Коэн ''(Второй раунд)
 Кристина Антонийчук ''(Третий раунд)
 Урсула Радваньская ''(Четвертьфинал)
 Никола Хофманова ''(Четвертьфинал)
 Катерина Ванкова ''(Первый раунд)
 Река Желинска ''(Третий раунд)
 Кристина Кучова ''(Третий раунд)
 Мэдисон Бренгл ''(Финал)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Юниоры
Австралия